Ratania – genere di crostacei dell'ordine dei Maxillopoda 
Ratania – nome comune di alcune specie di piante del genere Krameria
Ratania – rimedio erboristico ricavato da alcune specie di Krameria